John Palmer House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Palmer House (Connecticut), ID-Nr. 04001461
 John Palmer House (Oregon), ID-Nr. 78002320